Steve Jones (1942–2017) – amerykański koszykarz
 Steve Jones (ur. 1944) – brytyjski biolog, profesor genetyki
 Steve Jones (ur. 1955) – brytyjski gitarzysta, członek Sex Pistols
 Steve Jones (ur. 1960) – angielski piłkarz
 Steve Jones (ur. 1976) – północnoirlandzki piłkarz
 Steve Jones (ur. 1977) – brytyjski prezenter telewizyjny, okazjonalnie aktor